Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2007 года прошёл в Гравлине по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

В седьмой раз чемпионат выиграл Арно Кордье. Второе место завоевал Флобер Ндонзи из Камеруна. Флобер живет во Франции с 2004 года и по правилам Французской Федерацией шашек (FFJD), возможно участие иностранца в чемпионате, если он живет во Франции не менее трёх лет.

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

2007 год в шашках
Спорт во Франции в 2007 году
Август 2007 года